Ikkyū-san ist der Titel von 
 Ikkyū-san (1975), einer Anime-Serie über den Mönch Ikkyū von 1975–1982
 Ikkyū-san (1978), einer Anime-Serie über einen Baseball-Spieler von 1978

siehe auch Ikkyu (Manga), eine Manga-Serie über den Mönch Ikkyū von 1993–1995